Amerikaanse zandspinnendoder
 behaarde zandspinnendoder
 drietand-zandspinnendoder
 eentand-zandspinnendoder
 gekorfde zandspinnendoder
 gewone zandspinnendoder
 glanzende zandspinnendoder
 kust-zandspinnendoder
 viertand-zandspinnendoder
 Wesmael's zandspinnendoder
 zilveren zandspinnendoder